Il singolare del torneo di tennis Richmond WCT 1983, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Steve Denton 6-3, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 John McEnroe (secondo turno)
 Guillermo Vilas (campione)
 Wojciech Fibak (primo turno)
 Kevin Curren (semifinali)

 Johan Kriek (primo turno)
 Steve Denton (finale)
 Paul McNamee (secondo turno)
 Brian Teacher (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Richmond WCT 1983